Йо́ри А́ро (; ) — финский кёрлингист.

В составе мужской сборной Финляндии участник трёх  (лучший результат — пятое место в  году) и четырёх  (лучший результат — седьмое место в  году). Четырёхкратный .

Достижения 
 : золото (1989, 1990, 1991, 1995).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу